Národní shromáždění je označení zákonodárného sboru (parlamentu) některých zemí, zejména navazujících na odkaz francouzského Národního shromáždění.

Československo 
 Revoluční národní shromáždění (1918–1920)
 Národní shromáždění republiky Československé (1920–1939)
 Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé (1945–1946)
 Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé (1946–1948)
 Národní shromáždění republiky Československé (1948–1960)
 Národní shromáždění Československé socialistické republiky (1960–1969)

Francie 
Národní shromáždění (Francie) (Assemblée nationale), vyhlášeného občany za francouzské revoluce v červnu 1789, které dalo jméno i dalším francouzským parlamentům 
druhé republiky (1848–1851), 
třetí republiky (1871–1940), 
provizornímu v letech 1944 až 1946, 
čtvrté republiky (1946–1958) a konečně
republiky páté (od 1958 dosud).

Německé země 
Národní shromáždění v Rakousku i Německu (Nationalversammlung) (též Volksversammlung, Lidové shromáždění) je obvyklé označení pro rozličné historické a současné parlamentární shromáždění, v německém prostředí zejména pro ústavodárné shromáždění:
 Německé národní shromáždění (Deutsche Nationalversammlung) z roku 1848 Frankfurt nad Mohanem, viz Frankfurtské národní shromáždění
 Pruské národní shromáždění z roku 1848
 Prozatímní národní shromáždění Německého Rakouska (Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich) z roku 1918 
 Německé národní shromáždění (Deutsche Nationalversammlung) z roku 1919 ve Výmaru, viz Výmarské národní shromáždění
 Bádenské národní shromáždění z roku 1919, viz Bádensko

Současná národní shromáždění 
V mnoha zemích je parlament nebo jedna z parlamentních komor označována jako Národní shromáždění, například:
 Alžírsko – dvoukomorový parlament:  dolní sněmovna – Národní shromáždění (380 poslanců na 5 let) – a horní sněmovna – Rada národů (144)
 Arménie – Národní shromáždění (Arménie)
 Bulharsko – Národní shromáždění (Bulharsko) (Народно събрание / Narodno sabranie)
 Čína – parlament: Všečínské shromáždění lidových zástupců (volby 2018: 2 980 členů)
 Čínská republika – Národní shromáždění Čínské republiky
 Egypt – Madšlis aš-šaab/مجلس الشعب)
 Francie – Národní shromáždění (Francie)
 Gambie – Národní shromáždění (Gambie)
 Jihoafrická republika – dvoukomorový parlament: Národní rada provincií (horní komora s 90 členy) a 400členné Národní shromáždění (dolní komora)
 Libanon –  Národní shromáždění (Libanon)
 Madagaskar – Assemblée nationale
 Maďarsko – Maďarský parlament
 Nikaragua – Asamblea Nacional
 Nigérie –  National Assembly
 Polsko – Zgromadzanie Narodowe Rzeczypospolitej Polskej), společné zasedání komor Parlamentu Polské republiky (Sejmu a Senátu
 Řecko  – Βουλή των Ελλήνων/Vouli ton Ellinon
 Senegal – Assemblée nationale
 KLDR – Nejvyšší Národní shromáždění (Severní Korea)
 Srbsko – Národní shromáždění Srbska, srbsky Narodna skupština
 Slovinsko – Státní shromáždění Republiky Slovinsko
 Súdán – National Assembly
 Tádžikistán – Nejvyšší shromáždění Tádžikistánu (Madžlisi Oli)
 Turecko – Velké Národní shromáždění
 Venezuela – Asamblea Nacional  de Venezuela
 Vietnam – Národní shromáždění

Pod celostátními národními úrovněmi existují ještě tato Národní shromáždění:
 Québec  – Assemblée nationale du Québec/National Assembly of Quebec
 Wales – National Assembly for Wales/Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Související články 
 Federální shromáždění
 Seznam sněmů českých zemí
 Zákonodárné sbory Československa
 Zákonodárné sbory Slovenska
 Zákonodárné sbory Česka